Frankelbach ist ein geographischer Name:
 Frankelbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Frankelbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter oder Waldlauter nahe dem Grubenhof von Frankelbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Frankelbach (Schozach), rechter Zulauf der Schozach in Talheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg